Zürichseelinie ist die Bezeichnung von zwei Eisenbahnstrecken am Zürichsee:

 Linksufrige Zürichseebahn (Zürich–Horgen–Ziegelbrücke)
 Rechtsufrige Zürichseebahn (Zürich–Meilen–Rapperswil)

Für die Schifffahrt auf dem Zürichsee, siehe Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft.